Puc – wieś w Polsce, w województwie pomorskim, w powiecie kościerskim, w gminie Kościerzyna
 Puc – wieś w Słowenii, w gminie Kostel